Abol ist Namensbestandteil von:
 Abol Fath Khan (1755–1779), der dritte Schah der Zand-Dynastie
 Abol-Ghasem Kaschani (1882–1962), iranischer Geistlicher

Abol ist auch der Name zweier Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Abol Pond, See im US-Bundesstaat Maine
 Abol Stream, Fluss im US-Bundesstaat Maine